Салказа́нов (Салказа́нова) — осетинская фамилия.
Известные носители:

Салказанов

Т 
 Салказанов, Таймураз Маирбекович (род. 1996) — российский, словацкий борец вольного стиля.

Салказанова

Ф 
 Салказанова, Фатима Александровна (1942–2015) — радиожурналист.